een wit druivenras dat beter bekendstaat als alvarinho of albariňo
 Galicisch, een taal die wordt gesproken in de Spaanse autonome gemeenschap Galicië
 uit, van of zoals in de autonome gemeenschap Galicië (Spanje)